Sinopa (Синопа — „брза лисица”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Sinopidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке и Азије.

Етимологија назива

Опис 
Карнасални зуби код врсти из рода Sinopa су били модификоани други пар горњи кутњака (M2) и трећи пар доњи кутњака (m3). Зубна формула код врсти из овог рода је . Врсте из рода Sinopa су тежиле од 1,33 до 13,97 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Sinopa су биле мали копнени предатори који су у прошлости Сјеверне Америке и Азије настањивали плавне равнице, мочваре и копнене екосистеме. Врста Sinopa rapax је била прилагођена брзом трчању.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Sinopa.

Временска распрострањенст рода Sinopa унутар породице Sinopidae

Види још 
 Класификација сисара
 Sinopidae

Референце

Литература 

 E. D. Cope (1873) "On some Eocene mammals, obtained by Hayden's Geological Survey of 1872." Paleontological Bulletin 12:1-6
 J. Leidy (1873) "Part I. Contributions to the extinct vertebrate fauna of the western territories." In F. V. Hayden (ed.), Report of the United States Geological Survey of the Territories 1:1-358
 
 E. D. Cope (1880) "On the genera of the Creodonta." Proceedings of the American Philosophical Society 19:76-82
 W. B. Scott (1892) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 C. W. Andrews (1906) "A Descriptive Catalogue of the Tertiary Vertebrata of Fayum, Egypt" 1-324
 W. D. Matthew and W. Granger (1915) "A revision of the Lower Eocene Wasatch and Wind River faunas." Bulletin of the American Museum of Natural History 34(1):1-103
 M. R. Thorpe (1923) "Notes on the Bridger (Eocene) Carnivora." American Journal of Science 5(25):23-39
 L. Van Valen (1966) "Deltatheridia, a new order of Mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 132(1):1-126
 L. Van Valen (1967) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 C. L. Gazin (1976) "Mammalian Faunal Zones of the Bridger Middle Eocene." Smithsonian Contributions to Paleobiology 26:1-25
 L. Krishtalka and R. K. Stucky (1984) "Middle Eocene marsupials (Mammalia) from northeastern Utah and the mammalian fauna from Powder Wash." Annals of Carnegie Museum 53(2):31-46
 R. M. Schoch (1987) "Viverravus gracilis Marsh, 1872 (Mammalia, Carnivora): proposed conservation." Bulletin of Zoological Nomenclature 44(1):7-8
 R. J. Emry (1990) "Mammals of the Bridgerian (middle Eocene) Elderberry Canyon Local Fauna of eastern Nevada." In T. M. Bown and K. D. Rose (eds.), Dawn of the Age of Mammals in the Northern Part of the Rocky Mountain Interior, North America. Geological Society of America Special Paper 243:187-210
 P. D. Polly (1996) "The skeleton of Gazinocyon vulpeculus gen. et. comb nov. and the cladistic relationships of Hyaenodontidae (Eutheria, Mammalia)." Journal of Vertebrate Paleontology 16(2):303-319
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Азије